«Alfonso Albacete» - conjunto del nombre propio Alfonso y el apellido Albacete - puede referirse a:

Personajes 
 Alfonso Albacete (1963-), director de cine español.
 Alfonso Albacete (1950-), pintor español.